Schuyler kan syfta på:

Schuyler Colfax (1823–1885), amerikansk republikansk politiker och USA:s 17:e vicepresident.
Philip Schuyler (1733–1804), amerikansk politiker och general. 
Karl C. Schuyler (1877–1933), amerikansk republikansk politiker.

Geografi
Schuyler, Nebraska – en stad i USA
Schuyler, New York – en stad i USA

Se även 
Schuyler County

Efternamn